Tuva – Repubblica federale della Federazione Russa
 Repubblica popolare di Tuva – repubblica indipendente dal 1921 all'annessione russa del 1944
 2610 Tuva – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Tuvano